Robert Bork ist der Name folgender Personen:

* Robert Bork (Jurist) (1927–2012), US-amerikanischer Jurist
 Robert Bork (Sänger) (* 1959), US-amerikanischer Sänger (Bariton)